Рудстрём () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рудстрём, Бьёрн (род. 1954) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Рудстрём, Карин (род. 1988) — шведская кёрлингистка.
 Рудстрём, Хокан (род. 1957) — шведский кёрлингист.